Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 73 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 26 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 36 стран.

На Олимпийских играх в категории до 73 кг выступал чемпион 2016 года в категории до 66 кг Фабио Базиле. Олимпийский чемпион в категории до 73 кг Сёхэй Оно защитил титул, победив в финале олимпийского чемпиона 2012 года Лашу Шавдатуашвили. Бронзовыми призёрами стали кореец Ан Чхаллим, уступивший Шавдатуашвили в полуфинале и победивший в матче за бронзу серебряного призёра Олимпиады-2016 Рустама Оруджева, и монгол Цэнд-Очирын Цогтбаатар, уступивший Сёхэю Оно также в полуфинале и затем победивший канадца Артура Маржелидона.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 рейтинговых квот, также были распределены дополнительные. Среди европейцев квоты получили француз Гийом Шен, румын Александру Райку и армянин Фердинанд Карапетян. Среди африканцев — алжирец Фетхи Нурине, представитель Джибути Аден-Александр Хуссейн, кениец Файе Нидже и представитель Буркина-Фасо Лукас Диалло. От Америки — кубинец Магдиэль Эстрада и бразилец Эдуардо Барбоза. Из Азии — иорданец Юнис Эяль Симан, саудовец Сулейман Хамад. Также были выданы приглашения монагаску Седрику Бесси, йеменскому дзюдоисту Ахмеду Аяшу, представителю Шри-Ланки Чамара Дхармадардана, суданцу Мохамеду Абдаларасулю и представителю сборной беженцев Ахмаду Аликаджу.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Бойкоты 
Палестинский дзюдоист Фетхи Нурине, когда узнал о первом сопернике, которым стал израильтянин Тохар Бутбуль, объявил о том, что не выйдет на поединок. Международная федерация дзюдо объявила о том, что с 24 июля приостанавливает членство тренеров Нурине, открывает расследование, а окончательное решение по спортсмену, нарушившему олимпийскую хартию, будет принимать дисциплинарная комиссия.

Примечания